El término mundo pequeño puede referirse a:
 Experimento del mundo pequeño, una serie de experimentos de redes sociales realizado por Stanley Milgram.
 Red de mundo pequeño, un tipo de grafo o red social que representa de forma genérica el fenómeno de mundo pequeño.
 Enrutamiento de mundo pequeño, forma de enrutamiento usado en análisis de redes sociales.